Јунис има више значења:
 Јунис (Луизијана)
 Јунис (Нови Мексико)